Audéoud ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Audéoud (1853–1917), Schweizer Offizier und Politiker 
 Georges Audéoud (1874–1943), Schweizer Entomologe 
 Susana Audéoud (1916–2010), Schweizer Tänzerin